Олеся Леонидовна Нургалиева (9 января 1976, пос. Куеда, Пермская область) — российская спортсменка, марафонец и сверхмарафонец. Мастер спорта международного класса. Двукратная победительница сверхмарафона The Comrades (ЮАР), трехкратная победительница сверхмарафона , ЮАР.

Биография 
Олеся, как и её сестра-близнец Елена, первоначально занималась лыжными гонками, в том числе в школе — под руководством своего отца, а в университете — у Геннадия Федоровича Ноговицина. Бегать Елена начала уже после окончания университета в 1998 году под руководством Елены Ивановны и Сергея Александровича Поповых.

Олеся работала преподавателем на кафедре физической культуры и спорта Пермского государственного университета.

Как правило, Олеся выступает на соревнованиях вместе со своей сестрой-близнецом Еленой.

Спортивная карьера

Примечания

Ссылки 
 «Nurgalieva sisters set for more dominance». The Citizen
 Профиль Олеси на сайте The Comrades 
 Олеся Нургалиева  на statistik.d-u-v.org 

Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России
Мастера спорта России международного класса
Сверхмарафонцы России
Преподаватели Пермского государственного университета